Принс-Джордж ():

 Принс-Джордж (Британская Колумбия) — город в Канаде.
 Принс-Джордж — округ в штате Виргиния, США.
 Принс-Джорджес — округ в штате Мэриленд, США.
 HMS Prince George